Achim von Willisen (1900-1983), résistant allemand au nazisme, membre du complot du 20 juillet 1944 ;
 Hans-Karl von Willisen (1906-1966), pionnier allemand de la métrologie de radio qui joué un rôle dans le développement du système de radars allemands ;
 Karl Wilhelm von Willisen (1790-1879), général et écrivain militaire prussien.